

Єгінсуський сільський округ — адміністративна одиниця, Аксуський район, Жетисуська область
 Єгінсуський сільський округ — адміністративна одиниця, Уланський район, Східноказахстанська область
 Єгінсуський сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Жогарги-Єгінсуський сільський округ